Vergleich steht für:

 Vergleich (Philosophie) oder Komparation, Methode zum Erkennen von Gleichheit/Ungleichheit
 Vergleich (Zahlen), „größer als“, „nicht kleiner als“ u. a.
 Vergleich (Recht), Vertrag zur Beendigung einer Auseinandersetzung durch gegenseitiges Nachgeben
 Vergleich (Literatur), eine Wortfigur

Siehe auch:
 Vergleichen und Schätzen (Methode)

 Gleichen (Begriffsklärung)